Chris Bell – cantante statunitense
Chris Bell – giocatore di poker statunitense
Chris Bell – politico statunitense
Chris Bell – regista statunitense